Dubbelturneringen vid Stockholm Open 2008 spelades mellan 6 och 12 oktober. Jonas Björkman och Max Mirnyj var regerande mästare, men Mirnyj valde att inte delta, bara Björkman deltog.
Björkman bildade par med Kevin Ullyett och vann finalen med 6-1, 6-3, mot Johan Brunström och Michael Ryderstedt.

Seedning

Teckenförklaring

Lottning

Referenser
 Officiell webbplats
 Lottning

Stockholm Open 2008